Gemeenschapsgeld is geld van de gemeenschap. Het geld wordt betaald aan de overheid door bedrijven en burgers. Deze belastingen en opcenten kunnen geheven worden door de gemeente, de provincie en het rijk. Gemeenschapsgeld wordt niet meteen uitgegeven bij binnenkomst van de belasting, maar ook gereserveerd voor grote projecten. Mede hierdoor hebben overheden grote bedragen gemeenschapsgeld onder haar beheer. Uit deze pot worden grote infrastructurele projecten zoals de Betuweroute betaald, maar ook relatief kleine projecten in een gemeente zoals een sporthal.

Het woord gemeenschapsgeld wordt vaak gebruikt in een context van verspilling of van subsidie aan een project wat niet voor de gehele gemeenschap bedoeld is.

Zie ook
Treasury
Uitvoering Treasury

Belasting
Economisch beleid